

Sigle 
 Intenso bombardamento tardivo – (Late Heavy Bombardment)

Codici 
 LHB – codice aeroportuale IATA dell'Lost Harbor Sea Port, (Stati Uniti)